Eigil Knuth kan henvise til flere personer:

 Eigil Knuth (officer) (1866-1933) – dansk greve og officer
 Eigil Knuth (billedhugger) (1903-1996) – dansk greve, billedhugger og polarforsker, søn af ovennævnte